KGB est un sigle qui peut désigner :
 KGB (Komitet gossoudarstvennoï bezopasnosti), le principal organe soviétique d'espionnage et de contre-espionnage ;
 KGB (Комитет государственной безопасности Республики Беларусь), le service d'espionnage et de contre-espionnage biélorusse ;
 KGB, un groupe de rock américain fondé en 1975 ;
 KGB Archiver, un logiciel de compression de données ;
 .kgb, un format des fichiers produits par le logiciel précédent ;
 KGB, un jeu vidéo d'aventure sorti en 1992 ;
 KGB, une série de bande dessinée.